Dysnomia (choroba)
 Dysnomia (księżyc)
 Dysnomia (mitologia)